Moody steht für:

 Moody (Familienname), Familienname

fiktive Figuren:
 Alastor „Mad-Eye“ Moody, Romanfigur, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane #Alastor „Mad-Eye“ Moody
 Hank Moody, Hauptfigur von Californication (Fernsehserie)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Moody (Alabama), Stadt im St. Clair County, Alabama
 Moody (Idaho), Ort im Madison County, Idaho
 Moody (Indiana), gemeindefreies Gebiet im Jasper County, Indiana
 Moody (Kalifornien), Ort im Orange County, Kalifornien
 Moody (Maine)
 Moody (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Howell County, Missouri
 Moody (New York), Ort im Franklin County, New York
 Moody (Texas), Stadt im McLennan County, Texas
 Moody (Washington), Ort im Adams County, Washington
 Moody Beach (Maine)
 Moody Corner (Massachusetts)
 Moody Cove (South Carolina)
 Moody Point (Maine)
 Moody County, Verwaltungseinheit in South Dakota

Objekte in Antarktika:
 Moody-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency
 Moody Island, Insel im Marshall-Archipel
 Moody-Nunatak, Nunatak in der Ross Dependency
 Moody Peak, Berg in der Ross Dependency
 Moody Point, Landspitze von Joinville Island
 Mount Moody, Berg im Viktorialand

Sonstiges:
 Moody’s, Rating-Agentur 
 Moody (Automobilhersteller), US-amerikanischer Automobilhersteller
 Moody Bible Institute
 Moody-Diagramm in der Strömungstechnik
 Moody International, Dienstleistungskonzern
 Moody Yachts, Segelyachten

Siehe auch:
 The Moody Blues, britische Rockband
 Moodie